América, América puede referirse a:

América, América (1963) película dirigida, producida y escrita por Elia Kazan.
América, América (1973) quinto álbum del cantante Nino Bravo, originalmente: «...y volumen 5».
«América, América» (1973) es la canción del cantante Nino Bravo.